El término Tlalnepantla (un topónimo náhuatl que significa en medio de la tierra) puede referirse, en esta enciclopedia:

a la ciudad de Tlalnepantla, una localidad del estado de México;
a Tlalnepantla de Baz, una ciudad y un municipio del estado de México;
a Tlalnepantla, una localidad del estado de Morelos;
a Tlalnepantla, un municipio del estado de Puebla;
a Tlanepantla, una localidad del estado de Puebla, cabecera del municipio anterior.

Toponimia náhuatl de México